Timrå (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Timrå (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.